Charles le Beau (1701-1778), Frans historicus
 Charles-Louis Lebeau (1812-1882), Belgisch politicus, burgemeester van Charleroi